Need for Speed: ProStreet () — компьютерная игра серии Need for Speed в жанре аркадного автосимулятора, разработанная студиями EA Black Box, Exient Entertainment и IronMonkey и изданная компанией Electronic Arts в  году для консолей, компьютеров и мобильных телефонов. В России игра была издана компанией «1С-СофтКлаб», озвученная на русский язык Николаем Фоменко.

В Need for Speed: ProStreet используется абсолютно новый движок. Акцент в игре смещён с аркадных гонок к реалистичным соревнованиям. Функция «Autosculpt», впервые представленная в Need for Speed: Carbon, претерпела ряд изменений. В ProStreet появилась реалистичная система повреждений, вплоть до полного уничтожения автомобиля, отсутствовавшая во многих предыдущих частях серии. Была убрана полиция и возможность свободной езды. Также в игре появилось разделение автомобилей по гоночным классам и характеристикам, вследствие чего для тех или иных гонок необходимо иметь подходящие по требованиям автомобили.

Разработка игры велась параллельно с Need for Speed: Carbon и длилась два года. Команда решила сменить концепцию уличных гонок на легальные соревнования с целью привлечения большей аудитории. После выхода Need for Speed: ProStreet получил смешанные отзывы от игровой прессы. Из достоинств отмечались графика, тюнинг и большой выбор автомобилей, но критике подвергались игровой процесс, искусственный интеллект и сюжет. На 2009 год было продано 2,4 миллионов экземпляров Need for Speed: ProStreet.

Игровой процесс 

Основным режимом в Need for Speed: ProStreet является «Карьера», где игрок участвует в уик-эндах, в каждом из которых необходимо выиграть определённое количество гонок. По сюжету Райан Купер покончил с уличными гонками и собирался участвовать в легальных соревнованиях; он познакомился с гонщиком Рё Ватанабе (Даррен Дал и Джо Мэй) — Королём финалов, который невзлюбил Купера и не посчитал его достойным участником, несмотря на постоянные победы последнего в заездах, и Райан стал стремиться победить Рё и получить титул лучшего гонщика различных легальных организаций. Всего в игре присутствуют три больших гоночных организаций: Battle Machine, React Team Sessions и Super Promotion. В уик-эндах за прохождение гонок даются очки в зависимости от того, насколько хорошо игрок проехал трассу. В большинстве уик-эндов при получении половины требуемого количества очков присуждается титул «Победа», после чего игрок должен выбрать один из пяти маркеров, в которых могут содержаться жетоны ремонта, тюнинг, призовые деньги и жетон автомобиля. Во всех уик-эндах при достижении требуемого количества очков присуждается титул «Лидер», после чего игрок выбирает один из призовых маркеров. После получения этого титула игрок может продолжить участие в уик-энде или выйти из него. В случае выхода очки, заработанные в уик-энде, теряются. Некоторые уик-энды являются отборочными — в них игроку даются определённые автомобили от организаторов, и за их ремонт не нужно платить. Чтобы продвигаться по «Карьере», необходимо выигрывать в уик-эндах и их финалах, после прохождения которых открываются новые автомобили в автосалоне.

В «Карьере» есть Короли гонок — гонщики, которые являются мастерами в своих типах гонок: король Грипа — Рей Кригер, король Дрэга (королева, так как девушка) — Кэрол Монро, король Дрифта — Аки Кимура, и король Скорости — Нейт Денвер. Игроку надо проходить определённые гонки и поставить 10 рекордов в каждом типе, чтобы доказать им своё мастерство и вызвать их на дуэль, который проходит на определённом месте в виде одного этапа с тремя гонками, а у Короля финалов — два этапа с пятью гонками. Король ставит на кон свой титул и автомобиль с уникальной готовой конфигурацией. Если игрок победит определённого Короля, он становится на его место, а если победит всех пятерых Королей гонок, ему присуждается титул Короля Стрита. Помимо самих Королей гонок, в игре есть гонщики из их команд. Гонщики из этих команд ездят лучше обычных и встречаются на протяжении всей Карьеры. Чем больше пройдено Карьеры, тем сложнее их победить. Гонщики из этих команд всегда выступают с уникальным стайлингом в стиле их Королей.

Главным нововведением Need for Speed: ProStreet является система повреждений, которая не только отображается в виде деформации на кузове автомобиля, но и влияет на его технические характеристики и поведение на трассе. При лёгких повреждениях автомобиль деформируется внешне, что влияет на аэродинамику автомобиля. При тяжёлых повреждениях страдает двигатель и ходовая часть, что существенно ухудшает поведение автомобиля на трассе. В случае аварии автомобиль выходит из строя. После гонок повреждённый автомобиль нужно ремонтировать за деньги или за жетон ремонта. Чем сильнее повреждён автомобиль, тем дороже обойдётся ремонт. При лёгких и тяжёлых повреждениях автомобиль можно отремонтировать за жетон ремонта, а при авариях — за жетон полного ремонта. Кроме того, повреждённый автомобиль невозможно модифицировать до ремонта.

Тюнинг автомобилей в Need for Speed: ProStreet имеет ряд нововведений. Изменение бамперов, капота и спойлера влияет на прижимную силу автомобиля, что сказывается на его скорости и управляемости. Также в игре появилась возможность изменения отдельно передних и задних колёс, каркаса безопасности (влияет на устойчивость автомобиля к повреждениям) и сидений, однако разнообразие запчастей стало меньше по сравнению с предыдущими частями серии. В тюнинге производительности представлено большое количество настроек двигателя, тормозов, коробки передач и подвески, которые надо настраивать в соответствии с типами гонок для получения лучшего результата. Всего можно настроить три конфигурации автомобиля с разным тюнингом, а призовые автомобили имеют предустановленную конфигурацию с уникальными запчастями.

Типы гонок

Грип 
В этих гонках участники выступают на закрытых кольцевых трассах. В зависимости от типа подразделяют на грип, грип (класс), участки и заезд на время.
 Грип. Обычная кольцевая гонка, 8 участников, от 2 до 5 кругов.
 Грип (Класс). От обычного грипа отличается тем, что участники заезда разделены на две группы в соответствии с мощностью двигателя (группа А — первые четыре автомобиля с наименьшей мощностью, и группа Б — оставшиеся автомобили). Цель гонки — та же, но здесь гонщик соревнуется только с соперниками из своей группы, игнорируя другую, однако обе группы проводят заезд одновременно.
 Участки. В этом виде участвуют четыре гонщика, стартующие поочерёдно. Трасса поделена на четыре участка, за прохождение которых гонщики получают очки. При въезде на участок начинается обратный отсчёт очков, по окончании участка остаток записывается на счёт гонщика. При дальнейшем прохождении трассы гонщик стремится улучшить свои результаты на участках, либо превзойти результаты соперников. Если игроку не удалось превзойти рекорд участка (свой или соперника), то полученные очки к счёту не прибавляются. Также игрок получает бонусные 500 очков, если ему удалось побить рекорд на всех участках. В данном соревновании всегда три круга.
 Заезд на время. Количество участников и способ старта — такой же, как и в участках. Цель гонки — показать лучшее время круга на протяжении трёх кругов.

Дрэг 
Здесь участники выступают на непродолжительных прямых дорогах, причём одновременно могут выступать только 2 участника. В зависимости от типа, подразделяют на дрэг (1/4 мили), дрэг (1/2 мили) и вилли.
 Дрэг (1/4 мили). Классический дрэг. Гонка состоит из трёх заездов, гонщики соревнуются попарно. Цель гонки — показать наименьшее время прохождения дистанции (в любом из трёх заездов). В случае аварии гонку придётся начинать с самого начала.
 Дрэг (1/2 мили). От классического отличается лишь вдвое большей длинной дистанции. Здесь от машины требуется не только пушечное ускорение, но и приличная максимальная скорость.
 Вилли. Тот же дрэг на четверть мили, но здесь целью гонки является не время, а расстояние — необходимо как можно дальше проехать на задних колёсах. В связи с этим появляются требования к машине — задний привод, некоторый тюнинг подвески и мощность, достаточная для поднятия авто на задние колёса. Отсчёт расстояния заканчивается, как только передние колёса коснутся асфальта.

Дрифт 
На турнире по индивидуальному дрифту участники выступают по очереди, выполняя по три заезда. Каждому гонщику начисляются очки в зависимости от скорости, угла и продолжительности заноса. В счёт идёт результат лучшего заезда. Для участия в дрифте требуется автомобиль с задним приводом. В сетевой игре участники выступают парами, но суть заезда не меняется.

Скорость 
В этих заездах участники выступают на немного извилистых незамкнутых трассах. Это самый опасный вид гонок, так как вероятность разбить машину очень велика. В зависимости от типа подразделяют на скоростные гонки и максимальная скорость.
 Скоростные гонки. Гонка из пункта А в Б. Это самый опасный вид гонок. Ваша задача — прийти к финишу первым.
 Максимальная скорость. Здесь нужно развить как можно большую скорость. Скорость фиксируется на нескольких контрольных точках и суммируется. Чем больше суммарная скорость, тем больше шансов на победу.

Режимы 
Помимо «Карьеры», которая служит для прохождения игры, присутствуют несколько дополнительных режимов.

В режиме «Уик-Энд» игрок может самостоятельно создавать уик-энды с различными типами и количеством состязаний, а также условиями для выбора автомобилей и достижения определённого количества очков. В версиях для Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS и PlayStation Portable присутствует игра по локальной сети или через Интернет; помимо прочего, игроки могли публиковать созданные уик-энды в сети и делиться своими результатами в гонках. В настоящее время сервера для онлайн-игры закрыты. В версиях для консолей Wii и PlayStation 2 режим сетевой игры отсутствует, однако имеется режим для двух игроков с технологией разделённого экрана, который также присутствует в версиях для Xbox 360 и PlayStation 3.

Разработка и выход игры 

Need for Speed: ProStreet была анонсирована 31 мая 2007 года. В отличие от предыдущих частей серии, в ProStreet разработчики использовали концепцию легальных соревнований, а не уличных гонок. Помимо этого, значительным улучшениям подверглась физическая модель поведения автомобилей на трассе и возможности их тюнинга. В Need for Speed: ProStreet присутствуют две девушки, роли которых исполнили фотомодели Кристал Форскатт и Саёко Охаси; в игре они появляются в различных заставках и отдают старт гонок.

Выход Need for Speed: ProStreet состоялся в ноябре 2007 года. Впоследствии для игры были выпущены дополнения (DLC) Collector’s Edition и Booster, включающие в себя новые автомобили и уик-энды.

Музыка 

Оригинальная музыка Need for Speed: ProStreet была создана композитором Junkie XL, принимавшем участие в создании саундтрека к предыдущим частям серии. Его треки можно услышать во время внутриигрового видео. Помимо этого, в игре присутствуют музыкальные композиции саундтрека от Junkie XL, такие как «More» в четырёх разных вариантах и «Atlantis To Interzone». Кроме Junkie XL, в лицензированном саундтреке ProStreet присутствуют композиции в жанрах рок и техно от таких известных исполнителей, как Airbourne («Blackjack»), Avenged Sevenfold («Almost Easy»), Neon Plastix («On Fire»), Clutch («Power Player»), Digitalism («Pogo»), TV on the radio ("Wolf like me"), UNKLE (Restless) и многих других. В настройках игры есть возможность включить или выключить отдельные композиции саундтрека.

После выхода игры 11 декабря 2007 года в продажу в цифровом издании поступил музыкальный альбом с оригинальными композициями от Junkie XL из игры. Кроме того, его музыкальные треки «Dampener Rod» и «Bezel» из Need for Speed: ProStreet вошли в обновление «Legends» для игры Need for Speed 2015 года.

Оценки и мнения 

После выхода Need for Speed: ProStreet была неоднозначно воспринята рецензентами. На сайте GameRankings игра имеет среднюю оценку 74,83 % для версии на Nintendo DS, 69,12 % — для PC, 60,64 % — для PlayStation 2, 72,87 % — для PlayStation 3, 60,38 % — для PSP, 64,18 % — для Wii и 72,17 % для версии на Xbox 360.

Различные оценки получил геймплей. Михаил Калинченков, критик сайта AG.ru, отметил некоторые недоработки. По словам обозревателя, «к середине игры чувство „хочется пройти“ перерастает в „надо осилить“». Критике подверглись гоночные режимы (в частности, дрифт) и несбалансированный AI. Тем не менее, из значительных достоинств игры рецензент отметил её свежую для серии концепцию.

Критики в основном положительно оценили музыку из Need for Speed: ProStreet. Обозреватель сайта IGN отметил, что «саундтрек не так уж плох». Рецензент из GameSpot счёл музыку однообразной и не привлекательной, заявив: «Вы будете слышать одни и те же песни десятки и десятки раз по ходу довольно длинной карьеры». В целом разделил мнение своих коллег Игорь Асанов, представитель российского журнала «Игромания», при этом сказав, что саундтрек «наконец-то выполнен на твёрдую четвёрку»: «Ничего гениального нам в этот раз не приготовили, звёздных имён практически нет, но и желания немедленно выключить музыку тоже не возникает».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Need for Speed: ProStreet at The Need for Speed Wiki  на сайте Викия.

Need for Speed
Компьютерные игры 2007 года
Компьютерные игры, разработанные EA Black Box
Игры для Nintendo DS
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Wii
Игры для Windows
Игры для Xbox 360